Carlos José Ochoa (1980), Venezolaans wielrenner
Carlos Augusto Ochoa (1978), Mexicaans voetballer